5-й чемпионат Европы по футболу 1976  — финальный турнир пятого Чемпионата Европы проходил в Югославии. Его победителем стала сборная Чехословакии. Решающим стал гол, забитый в серии пенальти Антонином Паненкой. Впоследствии, пенальти пробитый таким образом, стал называться ударом в стиле Паненки. ЧЕ-1976 был последним, финальная часть которого состояла из четырёх матчей — полуфиналов, игры за третье место и финала.

Финальный турнир четырёх сборных, проходивший с 16 по 20 июня в Белграде и Загребе, характерен тем, что во всех матчах — полуфинальных, за третье место и финале — назначалось дополнительное время.

Чемпионат Европы-76 в определённой степени стал чемпионатом сенсаций. Например, в финальный турнир не пробились такие сборные, как Италия, Испания, Англия, Франция, Венгрия, Польша и СССР. В те годы венгерская и польская команды были очень сильными. Поляки стали бронзовыми призёрами чемпионата мира 1974 года.

Города и стадионы 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Белград
! Загреб
|-
| Црвена звезда
| Максимир
|-
| Вместимость: 54 000
| Вместимость: 45 000
|-
| 
| 
|-
!colspan="6" ||}

Отборочный турнир

Финальный турнир

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
4 мяча
  Дитер Мюллер
2 мяча
  Драган Джаич
  Руд Гелс

Символическая сборная 
 В  Иво Виктор
 З  Ян Пиварник
 З  Руд Крол
 З  Ярослав Поллак
 З  Антон Ондруш
 З  Франц Беккенбауэр
 П  Райнер Бонхоф
 П  Антонин Паненка
 П  Драган Джаич
 Н  Зденек Негода
 Н  Дитер Мюллер
Источник: УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF
 История Чемпионатов Европы. 1976 Югославия
 ЧЕ 1976 на сайте УЕФА

Июнь 1976 года
Спорт в Югославии в 1976 году
Международные соревнования по футболу в Югославии
Чемпионаты Европы в Югославии
Международные спортивные соревнования в Загребе
Международные спортивные соревнования в Белграде